Adolfo Suárez González (Cebreros, Àvila, 1932 – Madrid, 2014), polític i advocat espanyol, president del Govern d'Espanya (1976-81)
 Adolfo Suárez Illana (Madrid, 1964), polític i advocat espanyol
 Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas